Догужиев — многозначный термин. Может означать:

 Догужиев, Виталий Хуссейнович (1935—2016)  — советский государственный деятель, и. о. премьер-министра СССР (август 1991).
 Догужиев — хутор в Красногвардейском районе Адыгеи.